Reggie – variante del nome proprio di persona Reginaldo
 Reggie – protagonista della serie di film horror Phantasm
 Reggie Mantle – personaggio dei fumetti Archie Comics
 Reggie – album di Redman del 2010
 Reggie – serie televisiva statunitense
 Edmund Reggie – politico e giudice statunitense

Pagine correlate 
 Regge
 Reg